Dinamo Minsk ist der Name mehrerer Sportvereine aus der weißrussischen Hauptstadt Minsk, darunter:

 FK Dinamo Minsk, Fußballverein in der höchsten Spielklasse
 HK Dinamo Minsk, Eishockeyverein aus der Kontinentalen Hockey-Liga
 HC Dinamo Minsk, Handballverein in der höchsten Spielklasse
 von 1977 bis 1993 Name des Eishockeyvereins Tiwali Minsk
 Biathlon-Club Dinamo Minsk